ECPM est un sigle qui signifie :
 École européenne de chimie, polymères et matériaux, une école nationale supérieure d'ingénieurs située à Strasbourg,
 Ensemble Contre la Peine de Mort, une association française.
 eCPM, un modèle économique dans la publicité sur internet, basé sur le système du coût par mille impressions.
Mouvement politique chrétien européen, un parti politique européen
ECPM, terme utilisé pour les ouvrages d'assainissement pour désigner les eaux de pluie (eaux claires parasites météoriques), par opposition aux ECPP (eaux souterraines ou eaux claires parasites permanentes = ECPP)

Sigle de 4 caractères